Фінал Кубка володарів кубків 1987 — футбольний матч для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1986/87, 27-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

Матч відбувся 13 травня 1987 року у Афінах за участю володаря Кубка Нідерландів 1985/86 «Аякса» та володаря Кубка НДР 1985/86 «Локомотива». Гра завершилася перемогою голландців з рахунком 1-0, які здобули свій перший титул володарів Кубка володарів кубків.

Шлях до фіналу

Деталі

Див. також
Кубок володарів кубків 1986—1987
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1987
Фінал Кубка УЄФА 1987

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1986-87 на RSSSF 
Фінал Кубка володарів кубків УЄФА 1987 на transfermarkt 

1987 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1987
Спортивні змагання в Афінах
Травень 1987